Kapitulace Německa může označovat:
 Příměří z Compiègne (1918) – kapitulace Německého císařství během první světové války
 Akt bezpodmínečné kapitulace nacistického Německa během druhé světové války

Související články 
 Den vítězství